Тобрелутс — эстонская фамилия. Известные носители:
 Тобрелутс, Индрек (род. 1976) — эстонский биатлонист. Чемпион мира по летнему биатлону.
 Тобрелутс, Ольга Владимировна (род. 1970) — российская художница.
 Тобрелутс, Рейн Эрнстович - эстонский политик. Депутат Верховного Совета Эстонской ССР.